William Bentinck ou William Cavendish-Bentinck peut se référer à :

 William Bentinck (1709-1762),  duc de Portland ;
 Lord William Bentinck (1774–1839), officier d'armée, diplomate et gouverneur général des Indes :
 William Cavendish-Bentinck (1738–1809),  de Portland, Premier ministre du Royaume-Uni ;
 William Cavendish-Bentinck (1857–1943),  de Portland, Chevalier de la Jarretière ;
 William Cavendish-Bentinck (1893–1977),  de Portland,  de l'Université de Nottingham ;
 William George Cavendish-Bentinck, député pour Penryn and Falmouth, 1886–1895.